É uma sociedade 50/50 entre a Televisa e Univisión para operar e distribuir cinco canais de tv em espanhol a cabo e via satélite nos EUA.

Redes de televisão dos Estados Unidos
Televisão a cabo
Canais de televisão de língua espanhola